Смотрич — селище міського типу, Хмельницька область, Дунаєвецький район
 Смотрич — село, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Смотрич — річка в межах Хмельницької області, ліва подільська притока Дністра
 Смотрич — гора, одна з вершин гірського масиву Чорногора (Українські Карпати)

 Смотрич Олександр — український письменник
 Смотрич Бецалель  — ізраїльський політик.